Пасха́ев — чеченская фамилия. Известные носители:

Братья:
 Пасхаев, Бувайсар Алуевич — кикбоксер, чемпион и призёр чемпионатов России;
 Пасхаев, Умар Алуевич — кикбоксер, чемпион и призёр чемпионатов России, Европы и мира;
 Пасхаев, Хамид Алуевич — кикбоксер, чемпион и призёр чемпионатов России и мира;